

Cinema
Walkaway – Film di Shailja Gupta del 2010

Geografia
Walkaway – Città dell'Australia

Musica
Walk Away – Singolo di Donna Summer del 1980
Walk Away – Singolo di Alanis Morissette del 1991
Walk Away – Singolo dei Cool for August del 1998
Walk Away – Singolo di Christina Aguilera del 2003
 Walk Away – singolo dei Dropkick Murphys del 2003, dall'album Blackout
Walk Away – Singolo dei Franz Ferdinand del 2005
Walk Away – Singolo di Kelly Clarkson del 2006
Walk Away (Remember Me) – Singolo di Paula DeAnda del 2006
Walk Away – Singolo dei Funeral for a Friend del 2007
Walk Away – Singolo di Tony Moran del 2007
Walk Away – Singolo degli Aloha from Hell del 2008
Walk Away – Singolo dei Five Finger Death Punch del 2009